Knud Kristensen er navnet på flere politikere:
 Knud Kristensen (statsminister) (1880-1962) − dansk statsminister 1945-47
 Knud Kristensen (Det Konservative Folkeparti) (født 1953) − medlem af Folketinget siden 2007 og borgmester i Vesthimmerlands Kommune siden 2010
 Knud Kristensen (SIND), medlem af Etisk Råd og tidligere formand for Landsforeningen SIND